Mužská čtyřhra Barcelona Open Banco Sabadell 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do deblové soutěže barcelonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký bratrský pár Boba a Mika Bryanových, kteří se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal rumunsko-pákistánský nenasazený pár Florin Mergea a Ajsám Kúreší, který ve finále zdolal německo-rakouskou dvojici Philipp Petzschner a Alexander Peya po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Mergea vybojoval sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kúrešího to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2017